Mr. Robot peut faire référence à :
 Mr. Robot, une série télévisée américaine diffusée de 2015 à 2019 ;
 , un jeu vidéo de 2007 ;
 Mr. Robot and His Robot Factory, un jeu vidéo de 1984.

Voir aussi 
 Mr. Roboto, une chanson du groupe Styx de 1983.